Појам Нен може да се односи на:
 Нен (река у Енглеској),
 Нен (река у Кини),